Grange kan syfta på:

 Grange (vin) – ett rött vin från Australien

Geografi

Australien 

 Grange, South Australia, ort, Charles Sturt, 
 Grange, Queensland, ort, Brisbane,

England 
 Grange, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Grange, Dorset – en ort i Dorset, England
 Grange, Halton – en ort i Halton, Cheshire, England
 Grange, Kent – en ort i Medway, Kent, England
 Grange, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Grange, Lincolnshire – en ort i North East Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Grange, Merseyside – en ort i Wirral, Merseyside, England
 Grange, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Grange, Warrington – en ort i Warrington, Cheshire, England
 Grange-over-Sands – en ort i Cumbria, England

Irland 

 Grange, Sligo, ort, Connacht,

Italien 

 Grange, Italien, ort, Piemonte, Provincia di Torino,

Skottland 
 Grange, East Ayrshire – en ort i East Ayrshire, Skottland
 Grange, Perth and Kinross – en ort i Perth and Kinross, Skottland

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar